Debrene peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Дебрене) :
Debrene, village bulgare de l'obchtina de Sandanski, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Debrene, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch.